Parano est l'abréviation familière de paranoïa ou paranoïaque.
 Parano est un groupe de rock Mulhousien (Alsace)

Cinéma
 Parano est un film français réalisé par Bernard Dubois en 1980.
 Parano est un film français à sketches d'Anita Assal, Manuel Flèche, John Hudson, Yann Piquer et Alain Robak, réalisé en 1994.
 Parano (A Problem with Fear) est un film canadien réalisé par Gary Burns en 2003.

Musique 
 single de KD sorti en 2016